Blantyre – Città nel South Lanarkshire (Scozia).
Blantyre – Città nel Malawi.
Blantyre – Distretto del Malawi.